Гэри Уэйн Коулман (; 8 февраля 1968 — 28 мая 2010) — американский актёр, наиболее известный по роли Арнольда Джексона в ситкоме «Различные ходы» и озвучиванию компьютерной игры Postal 2.

Биография 
Гэри Коулман родился в Зионе, Иллинойс, и рос в семье приёмных родителей Эдмонии Сью и Вилли Коулмана. С детства Гэри страдал заболеванием почек, из-за чего рано перестал расти и был небольшого роста — 1,42 м. Он дважды переносил трансплантацию почки — в 1973 году и в 1984 году. Также ему необходим был ежедневный диализ.

В начале своей актёрской карьеры Коулман снялся в таких сериалах, как «Джефферсоны» и «Добрые времена». Однако наибольшую известность принесла ему роль Арнольда Джексона в ситкоме «Различные ходы», трансляция которого осуществлялась с 1978 по 1985 год на канале NBC и с 1985 по 1986 год — на ABC. В сериале он играл одного из двух братьев-афроамериканцев, усыновлённых богатым белым вдовцом. На пике своей популярности Коулман получал 70 тысяч долларов за эпизод.

В 1980-е годы Коулман снялся в ряде новых телесериалов, а также принимал участие в создании мультсериала «Шоу Гэри Коулмана».

В 1989 году Коулман подал иск против своих родителей и бывшего менеджера, которых обвинял в незаконном присвоении 3,8 миллиона долларов. В 1993 году он смог отсудить 1,28 миллиона долларов. Однако в 1999 году он был признан несостоятельным. Коулман вынужден был работать охранником в магазине.

В 1993 году в одном из своих интервью он признался, что дважды пытался покончить жизнь самоубийством путём передозировки таблетками.

В 2003 году Коулман баллотировался на пост губернатора Калифорнии, заняв в итоге 8-е место из 135 и получив 14 242 голоса. В 2003 году он был спародирован в популярном мюзикле «Авеню Кью», удостоенном в 2004 году премии «Тони». Также в 2003 году изобразил и озвучил самого себя в компьютерной игре Postal 2. В 2005 году аудиторией телеканала VH1 был составлен топ детей-знаменитостей, в котором Коулман занял первое место.

В августе 2007 он женился на Шеннон Прайс, с которой встретился на съёмках фильма «Церковный баскетбол», однако через год развёлся.

26 мая 2010 года Коулман был госпитализирован в одну из больниц штата Юта с серьёзной травмой головы. Через два дня, 28 мая 2010 года, он скончался от кровоизлияния в мозг.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»